Burkart se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arturo Erhardo Burkart
 Arturo Erhardo Erardo Burkart